Ksenija Andreevna Semënova, ginnasta russa
 Marina Timofeevna Semënova, ballerina russa
 Natalija Viktorivna Fokina-Semenova, discobola ucraina
 Ol'ga Izmajlovna Semënova-Tjan-Šanskaja, scacchista russa
 Ul'jana Larionovna Semënova, cestista sovietica